Dawungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dawungan, Sragen, by, Jawa Tengah, 
 Dawungan, Wonogiri, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar